Katarina Jönsdotter var namnet på tre abbedissor i Sko kloster: 

 Katarina Jönsdotter (nämnd 1429)
 Katarina Jönsdotter (nämnd 1509)
 Katarina Jönsdotter (nämnd 1516)